Die Saison 2013/14 der italienischen Eishockeymeisterschaft unter dem neuen Namen Elite.A begann im Herbst 2013 und ist die 80. reguläre Austragung der italienischen Staatsmeisterschaft.

Während Asiago Hockey der Titelverteidiger ist, stiegen die WSV Sterzing Broncos aus der zweiten italienischen Eishockeyliga in die höchste Spielklasse auf.

Acht Teams nehmen am Spielbetrieb teil – der HC Bozen wechselte in die EBEL, der HC Alleghe zog sich aus finanziellen Gründen vom Spielbetrieb zurück und SG Pontebba stieg in die zweite Spielklasse ab.

Teilnehmer 

(gereiht nach Vorjahrsplatzierung)

Modus 
In der Hauptrunde absolvierten die acht Mannschaften jeweils 42 Spiele in drei Einfachrunden mit Hin- und Rückspiel. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Die Play-offs werden in einem modifizierten Verfahren ausgespielt, wobei die ersten vier Mannschaften die obere und die anderen vier Mannschaften die untere Gruppe bilden. Die obere Gruppe spielt zunächst im Modus Best-of-Five die beiden Teilnehmer am Ligapokal aus.

Die untere Gruppe ermittelt in der ersten Runde die beiden Teilnehmer an der zweiten Runde, in der sie auf die Verlierer der oberen Gruppe treffen. Die Gewinner der zweiten Runde (Best-of-Three) sowie die Teilnehmer am Ligapokal treffen anschließend im Halbfinale aufeinander, das wie das Finale im Modus Best-of-Seven ausgespielt wird.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage

Beste Scorer 

Abkürzungen:  Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett:  Bestwert

Beste Torhüter 

Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Sieg, N = Niederlage, GT = Gegentore, SVS = gehaltene Schüsse, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett: Bestwert

Play-offs

Erste und Zweite Runde 

Ritten Sport und der HC Pustertal qualifizierten sich mit ihren Siegen direkt für das Playoff-Halbfinale sowie für den Ligapokal, während Asiago Hockey und der HC Valpellice in der zweiten Runde gegen die Gewinner der unteren Gruppe um die zwei verbliebenen Plätze im Halbfinale kämpften.

Liga-Pokal

Halbfinale und Finale

HC Pustertal - Ritten Sport

Kader des italienischen Meisters

Weblinks 
 Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
 Lega Italiana Hockey Ghiaccio

Einzelnachweise 

2013
Eishockeysaison 2013/14